Der Feldherrnhügel steht für:

 Der Feldherrnhügel (Theaterstück), Bühnenstück (1909) von Roda-Roda und Karl Rößler
 Der Feldherrnhügel (1926), deutsch-österreichischer Stummfilm von Erich Schönfelder und Hans Otto Löwenstein
 Der Feldherrnhügel (1932), deutscher Spielfilm von Eugen Thiele
 Der Feldherrnhügel (1953), österreichischer Spielfilm von Ernst Marischka
 Der Feldherrnhügel (1964), österreichischer Fernsehfilm von Karl Farkas
 Der Feldherrnhügel (1970), deutscher Fernsehfilm von Georg Wildhagen